Народный Герой (Казахстан)
Народный герой (Албания)